Vuelta a Murcia 2021 var den 41. udgave af det spanske cykelløb Vuelta a Murcia. Cykelløbet havde oprindelig to etaper og var planlagt til at blive kørt i regionen Murcia fra 12. til 13. februar 2021, hvor det skulle slutte i hovedbyen Murcia. I slutningen af januar meddelte arrangørerne at løbet var blev udskudt på grund af coronaviruspandemien. Løbet blev i stedet afholdt som et 186 km langt endagsløb den 23. maj med start i Los Alcázares og mål i Alcantarilla. Løbet var en del UCI Europe Tour 2021.

Spanske Antonio Jesús Soto fra Euskaltel-Euskadi vandt løbet med 31 sekunders forspring til nærmeste forfølgere.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021